Rajkow ist der Familienname folgender Personen:
 Georgi Rajkow (1953–2006), bulgarischer Ringer
 Marin Rajkow (* 1960), bulgarischer Politiker
 Simeon Rakjow (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Stefan Rajkow (* 1992), bulgarischer Naturbahnrodler

Siehe auch:
 Raikow